Lucio Manlio Torcuato puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Manlio Torcuato.— Cónsul en el año 65 a. C.
 Lucio Manlio Torcuato (cuestor).— Cuestor.
 Lucio Manlio Torcuato (legado).— Lugarteniente de Escipión en el año 295 a. C.
 Lucio Manlio Torcuato (pretor).— Pretor.